Мертола:

 Мертола — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа.
 Мертола — средневековое мусульманское государство на территории современной Юго-Восточной Португалии.
 Мертола — фрегезия (район) в муниципалитете Мертола округа Бежа в Португалии. 
 Замок Мертола — средневековая крепость в Португалии в поселке Мертола, округ Бежа.